Odbiornik komunikacyjny – jest odbiornikiem radiowym, który ma o wiele bardziej rozszerzone możliwości pracy niż powszechnie znane i używane odbiorniki radiowe (domowe), zwane potocznie radiem.

W odróżnieniu od zwykłego odbiornika radiowego, odbiornik komunikacyjny posiada możliwość odbioru w całym zakresie częstotliwości fal radiowych długich, średnich i krótkich, nierzadko również fal ultrakrótkich; w zwykłych odbiornikach radiowych wydzielone są tylko zakresy pasm używane przez stacje broadcastingowe.

Do rozszerzonych możliwości odbiorników komunikacyjnych w stosunku do zwykłych odbiorników radiowych, należy również zaliczyć możliwość odbioru wszystkich stosowanych w komunikacji radiowej rodzajów modulacji, czyli AM (modulacja amplitudy) – ta modulacja stosowana jest również w domowych odbiornikach radiowych na falach długich, średnich i krótkich, FM (modulacja częstotliwości) – stosowana w domowych odbiornikach na zakresie fal ultrakrótkich, z tą różnicą, że w komunikacji radiowej stosuje się tzw. FM-N (wąski FM), SSB (modulacja jednowstęgowa) i CW (telegrafia).

W odróżnieniu od zwykłych odbiorników radiowych, odbiornik komunikacyjny cechuje większa czułość i selektywność oraz większa stabilność częstotliwości.

Radioodbiorniki